Dreyfus steht für:
 Dreyfus (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Dreyfus-Affäre, Affäre um die Verurteilung von Alfred Dreyfus wegen Landesverrats
 Dreyfus (1930), deutsches Filmdrama von Richard Oswald aus dem Jahre 1930

Dreyfus ist der Name folgender

astronomischer Objekte:
 (6317) Dreyfus, Asteroid des inneren Hauptgürtels

Unternehmen:
 Dreyfus Söhne & Cie., Schweizer Privatbank
 J. Dreyfus & Co., von 1868 bis 1938 bestehende deutsche Privatbank mit Sitz in Frankfurt/Main und Berlin
 Louis Dreyfus Group, französischer Familienkonzern mit Unternehmensschwerpunkt im Getreidegroßhandel
 Louis Dreyfus Armateurs, französische Reederei

Siehe auch:
 Dreifuß
 Dreifuss
 Dreyfuss